

Населені пункти та їхні частини
 Контно — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Контно — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Контно — частина села Хоцяновець у гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки